Моратинос ():

 Моратинос — муниципалитет в Испании
 Мигель Анхель Моратинос (род. 1951) — испанский дипломат, министр иностранных дел Испании в 2004—2010 годах
 Хосе Али Лебрун Моратинос (1919—2001) — венесуэльский кардинал